Los vivérridos (Viverridae) son una familia de mamíferos carnívoros que incluye a las civetas, ginetas y especies afines. Son de cuerpo pequeño y, en su mayoría, de hábitos arbóreos. Se parecen a los gatos, pero tienen el hocico semejante a las mangostas. Su longitud, excluyendo su larga cola, va de 40  cm a 70 cm, y su peso promedio oscila entre 1 kg y 5 kg, aunque los manturones alcanzan los 13 kg.
 
Gato civeta es un término impreciso que se usa para muchas criaturas parecidas al gato, como el rintel o gato civeta de Norteamérica (Bassariscus astutus), un mapache; la civeta africana (Civettictis civetta); el gato leopardo asiático (Prionailurus bengalensis — un auténtico gato) y el gato salvaje africano (Felis silvestris lybica — otro gato auténtico). El término se evita para no confundirse entre vivérridos y gatos.

En Sri Lanka, las especies se conocen como kalawedda por la comunidad de habla sinhala. Muchos usan los términos uguduwa y kalawedda indistintamente, aunque aquel se refiere a la civeta de las palmeras más que al gato civeta.

Ubicación 
 
Los vivérridos son originarios de las regiones tropicales del Viejo Mundo, toda África, Madagascar, el sur del Mediterráneo y la península ibérica. Sus hábitats preferidos: tierras inundables, sabanas, montañas y, sobre todo, selvas tropicales. Con la pérdida de su hábitat, se las viene considerando especies vulnerables de extinción.

Reproducción 

Los apareamientos ocurren durante todo el año con gestaciones de 60 a 81 días. Algunas especies tienen dos crías por año; en general, cada camada puede tener entre uno y seis cachorros.

Alimentación 
Las civetas son omnívoras, y suplementan su dieta carnívora (también carroña) con frutas, huevos y posiblemente raíces.

Características 
Alrededor del ano, tienen unas bolsas llenas de algalia, una sustancia untuosa, de olor fuerte pero agradable, la cual se utiliza como base en perfumería (perfume de algalia).

Clasificación

Especies vivas 
En 1821, Gray definió esta familia como compuesta por los géneros Viverra, Genetta, Herpestes, y Suricata. Reginald Innes Pocock más tarde redefinió la familia como que contiene un gran número de géneros altamente diversificados, y siendo susceptible de división en varias subfamilias, basándose principalmente en la estructura de los pies y de algunas glándulas odoríferas altamente especializadas, derivados de la piel, que están presentes en la mayoría de las especies y se sitúan en la región de los órganos genitales externos. Subordinó las subfamilias Hemigalinae, Paradoxurinae, Prionodontinae, y Viverrinae a Viverridae.

En 1833, Edward Turner Bennett describió la fosa fosa malgache (Cryptoprocta ferox) y subordinó la Cryptoprocta a la Viverridae. Un análisis molecular y morfológico basado en experimentos de hibridación ADN/ADN sugiere que Cryptoprocta no pertenece a Viverridae, pero es miembro de la Eupleridae.

La civeta africana de las palmeras (Nandinia binotata) se parece a las civetas de Viverridae, pero es genéticamente distinta y pertenece a su propia familia monotípica, la Nandiniidae. No hay duda de que las especies Poiana son viverridos.

El análisis de ADN basado en 29 especies de Carnivora, que comprenden 13 especies de Viverrinae y tres especies que representan Paradoxurus, Paguma y Hemigalinae, confirmó la suposición de Pocock de que el linsang africano Poiana representa el grupo hermano del género Genetta. La colocación de Prionodon como el grupo hermano de la familia Felidae está fuertemente apoyada, y se propuso que los linsangs asiáticos se coloquen en la familia monogenérica Prionodontidae.

Familia Viverridae
Subfamilia Paradoxurinae
Género Arctictis
Arctictis binturong 
Género Arctogalidia
Arctogalidia trivirgata 
Género Macrogalidia
Macrogalidia musschenbroekii 
Género Paguma
Paguma larvata 
Género Paradoxurus
Paradoxurus hermaphroditus
Paradoxurus jerdoni
Paradoxurus zeylonensis 
Subfamilia Hemigalinae
Género Chrotogale
Chrotogale owstoni 
Género Cynogale
Cynogale bennettii 
Género Diplogale 
Diplogale hosei 
Género Hemigalus
Hemigalus derbyanus 
Subfamilia Prionodontinae
Género Prionodon
Prionodon linsang 
Prionodon pardicolor 
Subfamilia Viverrinae
Género Civettictis
Civettictis civetta 
Género Genetta
Genetta abyssinica 
Genetta angolensis 
Genetta bourloni
Genetta cristata 
Genetta genetta 
Genetta johnstoni 
Genetta maculata
Genetta pardina
Genetta piscivora
Genetta poensis
Genetta servalina 
Genetta thierryi 
Genetta tigrina 
Genetta victoriae
Género Poiana
Poiana leightoni 
Poiana richardsonii 
Género Viverra
Viverra civettina 
Viverra megaspila 
Viverra tangalunga 
Viverra zibetha 
Género Viverricula
Viverricula indica

Referencias

Enlaces externos 

 Viverridae (incluyendo Herpestidae como la subfamilia Mungosinae) en "Fauna ibérica; mamíferos". Ángel Cabrera Latorre. 1914. Facsímil electrónico.

Inglés

 Artículo en el sitio de la BBC: "New mammal seen in Borneo".

 Animal Diversity Web. Universidad de Míchigan.

 ITIS (Sistema Integrado de Información Taxonómica).

 Sobre las civetas en la columna de prensa "The Straight Dope".